de Duitse naam van de Poolse stad Ziębice
 het rond deze plaats gelegen middeleeuwse hertogdom Münsterberg